Finkenbusch ist:
 ein Ortsteil der Gemeinde Riepsdorf in Schleswig-Holstein
 die deutsche Bezeichnung für den polnischen Ort Gola in der Gemeinde Jaraczewo